Le château de Boussac, château situé à Boussac dans la Creuse.
 Le château de Boussac, château situé à Target dans l'Allier.

Boussac